Het wereldkampioenschap superbike van Brno 2005 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2005. De races werden verreden op 17 juli 2005 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2005
Brno